Il doppio  del Türk Telecom İzmir Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jonathan Erlich e Harel Levy erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rameez Junaid e Frank Moser hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jonathan Marray 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Brian Battistone /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (finale)

  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (semifinali)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (campioni)

Tabellone

Note 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2010